Pour les autres communes, voir Liste des communes d'Algérie.

La wilaya de Batna (Algérie) possède 61 communes.

Communes de la wilaya de Batna 

Le tableau suivant donne la liste des communes de la wilaya de Batna, en précisant pour chaque commune : son code ONS et son nom.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Daïras de la wilaya de Batna
 Wilaya de Batna

Wilaya de Batna
Batna